Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 203001–204000.

203001–203100

203101–203200

203201–203300

203301–203400

203401–203500

203501–203600

203601–203700

203701–203800

203801–203900

203901–204000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (200001)-(205000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (203001-204000)